Edwardson ist der Familienname folgender Personen:

 Åke Edwardson (* 1953), schwedischer Schriftsteller
 Derek Edwardson (* 1981), italo-amerikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Edvardson
 Edvardsson
 Edwards